Coronación puede referirse a:
 El acto de coronar un soberano, distinto a la consagración real, ceremonia religiosa de legitimación.
Coronación en España.
Coronación del monarca británico, ritual de coronación del rey británico.
Coronación de Carlos VII
Coronación de la Virgen, secuencia dentro del ciclo de la vida de la Virgen María.
Coronación de espinas, secuencia dentro del ciclo de la vida de Jesucristo.
 Coronación canónica, ritual católico.
 Coronación papal, antiguo rito de inicio del pontificado de un Papa.

Cultura 
 Coronación, novela escrita por José Donoso.
 Coronación (1976), película dirigida por Sergio Olhovich y basada en la novela mencionada.
 Coronación (2000), película dirigida por Silvio Caiozzi basada en la novela mencionada.
 Coronación de Carlomagno, pintura del taller de Rafael
 La coronación de espinas, otras obras artísticas .
 La coronación de la Virgen, otras obras artísticas .
 La coronación de Ludovico, canción de gesta francesa.

Varios
 Coronación (ajedrez), cuando un peón alcanza el otro extremo del tablero. 
 Coronación (arquitectura), cuando una estructura alcanza su punto más alto. 
 La isla Coronación, la más grande de las islas Orcadas del Sur.
Coronación, barrio de Vitoria.
Derecho de coronación, antiguo impuesto del reino de Aragón